

Persone
 Bruce Derlin – ex tennista neozelandese
 Émile Derlin Henri Zinsou – politico beninese
 Roberto Derlin – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Rod Derline – ex cestista statunitense

Altro
 Bren Derlin – personaggio di Guerre Stellari